Läufer steht für:

 ein junges Schwein, schwerer als ein Ferkel, siehe Benennung in Hausschwein
 eine Figur im Schachspiel, siehe Läufer (Schach) 
 ein langes, schmales Format beim Teppich

Begriffe aus der Biologie:

 landwirtschaftlich wilden Hopfen
 einen Wurzelsprössling, siehe Wurzelbrut

Begriffe aus Handwerk und Technik:

 den beweglichen Teil eines Rotors einer rotierenden elektrischen Maschine und je nach Ausführung der Maschine auch den Anker (Elektrotechnik)
 allgemein einen umlaufenden Teil einer Maschine, den Rotor
 den Rotationskolben eines Wankelmotors
 das Laufrad bei einer Strömungsmaschine, siehe Laufrad (Strömungsmaschine)
 den oberen, sich drehenden Mühlstein, siehe Mahlgang
 eine Reihe gleichdicker Pflastersteine, die entlang eines Hochbordsteines liegen, die Gossenläufer
 einen beweglichen Teil eines Krans, die Laufkatze
 den beweglichen Teil beim Rechenschieber
 einen Stein im Mauerwerk, der längs zur Mauerrichtung verbaut ist, siehe Mauerwerksverband
 einen Tropfen, der aufgrund von zu hohem Farbauftrag an der Malfläche herabläuft, siehe Pinselduktus
 eine kleine Sanduhr in der Schifffahrt
 ein Rad des Seilers, siehe Seilerei
 ein bewegliches Seil an Schiffen, siehe Talje

Begriffe aus dem Sport:

 eine Spielerposition beim Fußball, siehe Mittelläufer und Außenläufer (Fußball)
 eine Spielerposition beim Handball, siehe Kreisläufer (Handball)
 einen Sportler, der eine Laufsportart ausübt, siehe Laufsport
 eine Spielerposition des Stellers beim Volleyball

Bezeichnungen für Berufe:

 einen schnellen Fußboten, siehe Bote
 eine Hilfskraft in der Gastronomie, siehe Kommis
 einen Teil der Seewache, die Kontrollgänge ausführt, siehe Wache (Schifffahrt)

Läufer ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Läufer (* 1945), deutscher Diplomat

Siehe auch:

 Der Läufer
 Laufer
 Lauffer